A japán feleség (La moglie giapponese), 1968-as olasz film, rendező Gian Luigi Polidoro
 A japán feleség (The Japanese Wife), 2010-es indiai film, rendezte  Aparna Sen